Kolosváry Bálint (1875–1954) jogtudós, az MTA tagja
Kolosváry Bálint (1928) grafikus, festőművész